Петербурзький метрополітен — відкрився 15 листопада 1955 року, другий метрополітен в СРСР, до липня 1992 року — Ленінградський ордена Леніна метрополітен імені В. І. Леніна.

Лінії і діючі станції 
В місті діють 5 ліній та 72 станції метрополітену.

Кіровсько-Виборзька лінія

Московсько-Петроградська лінія

Невсько-Василеострівна лінія

Правобережна лінія

Фрунзенсько-Приморська лінія

Станції, що будуються 
Станом на жовтень 2019 року в місті здійснюється будівництво 4-х станцій.

Дільниця «Спаська» — «Горний інститут» , з двох станцій на Правобережні лінії. Дільницю планують відкрити до кінця травня 2022 року без станції «Театральна», яку відкриють пізніше на діючій дільниці (орієнтовно у 2024-2025 роках) 
 «Театральна»
 «Горний інститут»
Початкова дільниця нової шостої , Красносельсько-Калінінської лінії з двох станцій, відкрити які планують у 2022 році:
 «Путіловська»
 «Південно-Західна»

Пересадкові вузли 
 «Технологічний інститут»  — «Технологічний інститут»  (Кросплатформова пересадка).
 «Невський проспект»  — «Гостиний двір» 
 «Площа Повстання»  — «Маяковська» 
 «Площа Олександра Невського-1»  — «Площа Олександра Невського-2» 
 «Володимирська»  — «Достоєвська» 
 «Сінна площа»  — «Спаська»  — «Садова» 
 «Пушкінська»  — «Звенигородська» 
 «Кіровський завод»  — «Путіловська»  (Будується).

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Петербурзького метрополітену 
 Петербурзький метрополітен на сайті MirMetro.net 

Списки:Санкт-Петербург

Петербург